

Geografia 
 Spagna
 El Hoyo de Pinares – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Herradón de Pinares – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Navalperal de Pinares – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 San Bartolomé de Pinares – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Santa Cruz de Pinares – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villarroya de los Pinares – comune nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 César Pinares – calciatore cileno, centrocampista